Bundesfest steht für:

 Bundesfest (Schützen)
 Sängerbundesfest
 Bundesfeste des Lausitzer Radfahrer-Bunds
 Bundesfeste des Oberlausitzer Radfahrer-Bundes
 Bundesfeste des Sächsischen Radfahrer-Bundes